Wolfgang Kehr ist der Name folgender Personen: 

* Wolfgang Kehr (Bibliothekar) (* 1931), deutscher Bibliothekar
 Wolfgang Kehr (Kunstpädagoge) (* 1947), deutscher Kunstpädagoge